Ви́ктор Степанович Си́доров (Анатолий Остахий) (22 июня 1927 — 12 мая 1987) — советский писатель. Член Союза писателей России с 1967 года.

Биография 
Родился в городе Уссурийске Приморского края в семье рабочего-железнодорожника.

Трудовую деятельность начал в 1947 году слесарем на Барнаульском меланжевом комбинате. С 1948 по 1965 год работал литсотрудником, ответственным секретарём, редактором многотиражных газет «Алтайский текстильщик» и «Строитель», в краевом комитете по телевидению и радиовещанию. В эти же годы пробует свои силы в литературе: пишет стихи, фельетоны, рассказы, очерки, публикует их на страницах краевых газет, в периодических изданиях и коллективных сборниках.

Первая повесть В. Сидорова «Тайна белого камня» вышла в Алтайском книжном издательстве в 1959 году. Затем
появились повести «Федька Сыч теряет кличку», «Я хочу жить», «Рука дьявола», «Сокровища древнего кургана» и другие.

Большое читательское признание получила книга «Повесть о красном орлёнке», написанная в 1964 году и выдержавшая несколько изданий. Одно из них в Москве, в издательстве «Детская литература»

В 1968 году Сидоров стал лауреатом премии Ленинского комсомола Алтая.

В 1982 году по итогам краевого конкурса на лучший рассказ для детей был удостоен первой премии за рассказ «Слабо!»

Сидоров принимал активное участие в общественной жизни края и писательской организации, был депутатом городского Совета.

Умер в 1987 году. Похоронен на Власихинском кладбище Барнаула.

Библиография 
 Тайна белого камня: повесть / [худож. А. Русляков]. — Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1959. — 124 с: ил.
 Федька Сыч теряет кличку: повесть [для детей] / [худож. Ю. Кабанов, В. Туманов]. — Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1963. — 142 с.: ил. (текст)
 Повесть о красном орлёнке: [для ст. и сред. шк. возраста] / [худож. А. Щебланов]. — Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1965. — 224 с.: ил.
 То же / [худож. Г. Козлов]. — М.: Дет. лит., 1969. — 271 с.: ил.
 То же / [худож. Б. Лупачев]. — Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1974. — 225 с.: ил.
 Тайна белого камня; Федька Сыч теряет кличку: повести: [для сред. возраста] / [худож. В. Туманов]. — Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1969. — 271 с.: ил.
 То же / [худож. Б. Храбрых]. — Переизд. — Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1980. — 272 с.: ил.
 Я хочу жить: повесть / [худож. Т. Ашкинази]. — Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1971. — 120 с.: ил.
 Озеро, которого не было: рассказы: [для ст. шк. возраста] / [предисл. М. Юдалевича «Немного об авторе», с. 3-6; худож. В. Раменский]. — Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1972. — 110 с.: ил.
 Няма: рассказ: [для мл. шк. возраста] / [худож. Б. Храбрых]. — Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1973. — [16 с.]: ил.
 Рука дьявола: повесть / [худож. Б.Храбрых]. — Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1975. — 176 с.: ил.
 Пека: рассказ: [для ст. и сред. шк. возраста] / [худож. Г. Сухогузов]. — Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1976. — 15 с.: ил.
 Повести: [для сред. и ст. шк. возраста] / [вступ. ст. В. Серебряного; худож. Б. Храбрых]. — Переизд. — Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1977. — 407 с.: ил. — Содерж.: Повесть о красном орлёнке; Рука дьявола.
 Сокровища древнего кургана: некоторые важные события из жизни Константина Петровича Брыскина, а также его размышления по поводу этих событий: повесть: [для детей сред. и ст. шк. возраста] / [предисл. авт.; худож. А. Курдюмов]. — Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1983. — 192 с.: ил.
 Повести: [для сред. и ст. шк. возраста] / [вступ. ст. В. Л. Казакова «Книги и герои Виктора Сидорова», с. 5-12; худож. В. Раменский]. — Переизд. — Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1987. — 544 с.: ил. — Содерж.: Повесть о красном орлёнке; Рука дьявола; Федька Сыч теряет кличку.
 Сокровища древнего кургана: повести. — Барнаул: Алт. полигр. комбинат, 2003. — 288 с.: портр. — (Библиотека журнала «Алтай»). — Содерж.: Сокровища древнего кургана; Федька Сыч теряет кличку.

Публикации в периодике и сборниках 
 Димка-буксир: рассказ // Библиотека «Писатели Алтая». — Барнаул, 1998. — Т. 1: Справочный том. — C. 368—372: портр. — Крат. биогр. (текст)
 Димка-буксир; Весельчак: рассказы // Алтай. — 2001. — № 4. — C. 79-82.

Литература о жизни и творчестве 
 Родионова Н. Не только развлекать на и воспитывать: о творчестве писателей В. Сидорова, В. Сукачёва, Л. Квина
 Серебрянный В. Второй шаг: о творчестве В. С. Сидорова

Примечания 

Похороненные на Власихинском кладбище
Писатели Алтайского края